El Torneig de Wuhan 2019, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 de setembre de 2019 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka va defensar amb èxit el títol aconseguit en l'edició anterior i es va quedar a les portes del doblet ja que fou finalista en dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2019
2019